Rionegro, en Wikipedia, puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

En Colombia 
 Rionegro (Antioquia), municipio del departamento de Antioquia.
 Rionegro (Santander), municipio del departamento de Santander.
 Provincia de Rionegro, provincia del departamento de Cundinamarca.

En España 
 Rionegro (Cantabria), localidad del municipio de Escalante, en la comunidad autónoma de Cantabria.
 Rionegro del Puente, municipio de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Miscelánea 
 Constitución de Rionegro, convención celebrada en la ciudad de Rionegro (Antioquia) en 1863.
 Rionegro (estación), estación del TransMilenio de Bogotá.
 Cathartesaura anaerobica, dinosaurio saurópodo que durante un tiempo fue conocido como el gigante de Río Negro.
 Águilas Doradas Rionegro, club de fútbol colombiano cuya sede se encuentra en el municipio de Rionegro, Antioquia.